Treća hrvatska nogometna liga za sezonu 1994./95.

Istok 
Klubovi iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Jug

Srednja skupina 
Također i pod nazivom Liga Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NZSDŽ). 
Klubovi iz Splitsko-dalmatinske županije.

Sjever

Skupina A

Skupina B 
Klubovi iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije.

Zagrebačka regija

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Ostale lige 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 
 Pero Klinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo, 2005.
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje – 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.), Dugopolje. 2002.
 Glas Podravine i Prigorja, br. 23/1995, izdano 9. lipnja 1995., str. 19
 Glas Podravine i Prigorja, br. 12/1995, izdano 24. ožujka 1995., str. 19
 Stjepan Balog: HNŠK "Moslavina", Kutina : 85 godina, Kutina, 2004., str. 72-74, 

1994-95
 3